Дискография украинской поп-группы «ВИА Гра» включает в себя 5 студийных альбомов, 7 сборников лучших песен, 44 видеоклипа, 1 концертный альбом, 4 видео-альбома, 2 мини-альбома и 4 CD-сингла. Альбомы «Попытка № 5», «Стоп! Снято!» и «Биология» сертифицированы российской «Национальной федерацией производителей фонограмм» как «золотые», альбом Stop! Stop! Stop! сертифицирован как «золотой» в Гонконге и на Тайване, как «платиновый» — в Таиланде. Самым успешным синглом группы считается дуэтная композиция «Притяженья больше нет», исполненная с Валерием Меладзе, среди сольных синглов — композиция «Не оставляй меня, любимый!», державшаяся на вершинах хит-парадов СНГ около 7 месяцев, и Stop! Stop! Stop!, попавшая в чарты стран Европы и Юго-Восточной Азии. В 2003 году, выпустив дебютный англоязычный альбом Stop! Stop! Stop! в странах Юго-Восточной Азии под именем V.I.A. «Gra» и получив угрозу судебного иска от производителей препарата виагра, руководство Sony Music дало коллективу псевдоним Nu Virgos, под которым альбом был переиздан. Общеевропейский выход этого альбома в начале 2004 года стал последним релизом группы в сотрудничестве с лейблом Sony Music, расторгнувшим контракт с коллективом после ухода Анны Седоковой. После этого группа выпустила 7 сборников лучших песен, совместно c компаниями CD Land, «Монолит Рекордс» и «Первым музыкальным издательством». Второй англоязычный альбом L.M.L. был выпущен в 2007 году лейблом «Монолит Рекордс» и распространялся на территории России. В настоящее время группа сотрудничает с лейблом Meladze Music.

Альбомы

Сборники

Видеоальбомы

CD-синглы и EP

Синглы

Чарты 
 * «—» означает, что песня не попала в чарт.* С 1 января 2011 года общий чарт Tophit был разделён на Российский Топ-100 и Украинский Топ-100. До 2011 года песни не попадали в Российский Топ-100, поскольку он ещё не был сформирован.* Russia Top 20 и Europe Official Top 100 были сформированы лишь после 2004 года, ранние песни не включены в чарты.

Синглы и чарты группы Д. Костюка 
 * «—» означает, что песня не попала в чарт.

Примечания 

ВИА Гра
ВИА Гра
ВИА Гра